David Megas Komnenos (broer van Alexios I) (David I)
 David Megas Komnenos (keizer) (David II)